Акце́нт (из  «ударение, интонация, повышение голоса»; заимствовано через , но с поправкой на немецкое произношение; в русском языке впервые отмечено 30 мая 1711 года):

Изобразительное искусство 
 Акцент — приём подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве той детали, на которую нужно обратить внимание зрителя.

Лингвистика 
 Акцент — произношение, в котором отражаются звуковые особенности чужого языка или наречия, реже индивидуального произношения.
 Смысловой акцент — смысловое ударение в речи, речевое подчеркивание слова.
 Акцент — усиление или повышение голоса при произнесении одного слога в слове, ударение.
 Акцент — знак над буквой; чаще всего акцентами называют три знака (акут (fr), циркумфлекс (fr), гравис (fr)), употребляемые над французскими гласными для указания особенностей их произношения; к ударению в общем случае отношения не имеет.

Медицина 
 Акцент — относительное усиление или повышение первого или второго сердечного тона, выслушиваемое при болезнях сердца, сосудов и некоторых других органов на сердечных клапанах или по протяжению крупных сосудов.

Музыка 
 Акцент — ударение на известных тактах или нотах музыкальной фразы, подчеркивание звука или аккорда путём его усиления, ритмического удлинения, смены гармонии, тембра, направления мелодического движения и т. п.; также знак тактового ударения.

Садоводство 
 Акцент — визуальное выделение (например, из-за окраски листьев) в общей пейзажной картине отдельного элемента (растения, группы растений).

Другое 
 Акцент — украинский городской телеканал в городе Лисичанск.
 Акцент — украинская политическая партия
 ТНП-1 «Акцент» — советский и российский наблюдательный прибор, предназначенный для разведки замаскированных целей на поле боя.

См. также 

 Akcent — румынская поп-группа.
 Hyundai Accent — легковой автомобиль, разработанный в Южной Корее